Divizia A1 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile rumena
 Divizia A1 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile rumena